Líf (significando «vida») é a mulher prevista para sobreviver ao Ragnarǫk. Juntamente com Lífþrasir, irá recomeçar a nova era para a humanidade, repovoando Miðgarðr.

Pessoas da mitologia nórdica